Вилијам I, гроф Холандије (Хаг, 1167 - 4. фебруар 1222) је био гроф Холандије. Био је син Флорис III Холандски и Ada of Huntingdon.

Породично стабло 

Рођени 1167.
Умрли 1222.
Грофови Холандије